Taifa steht für:

 die Taifa-Königreiche im maurischen Spanien des 11. Jahrhunderts
 den Ort in Ghana, siehe Taifa (Ghana)